Ce tableau recense les départements du Gabon avec leur chef-lieu et leur population.

Deux départements ont été créés en avril 2006 ; il s'agit de Cap Estérias et du Komo Océan, créés à partir d'un partionnement du Komo-Mondah.

Le 21 février 2013, le département de Cap Estérias est supprimé.

Références

Bibliographie

Lien externe 
 

Liste en rapport avec le Gabon